Том Кри́стенсен (, род. 7 июля 1967 года, , Дания) — датский автогонщик. Единственный 9-кратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана», за что получил прозвище «Мистер Ле-Ман». Чемпион мира по гонкам на выносливость 2013 года.

Начало карьеры 
Гоночная карьера Кристенсена началась в 1984 году несколькими титулами в картинге. В начале 1990-х годов он выступал в Японии, гоняясь попеременно в Формуле-3 и кузовных гонках, заняв второе место в  в 1992 и 1994 гг., а также выиграв японскую Ф3 в 1993 г. В 1996—1997 гг. он выступал в Ф3000, оба раза заняв 6-е место по итогам сезона. В 1998 г. он был тест-пилотом Тиррелл в Формуле 1. В 1999 г. Кристенсен был третьим в немецком Супертуринге (STW), а в следующим году выступал в BTCC (7-е место).

24 часа Ле-Мана 
Наибольших успехов Том добился в гонках на выносливость. В 1997 году он выиграл 24 часа Ле-Мана вместе с Микеле Альборето и Стефаном Йохансоном за рулем прототипа WSC95 с двигателем Порше команды Joest Racing. В 2000 году, выступая на Ауди R8, он вновь выиграл 24 часа Ле-Мана, а затем повторил это достижение ещё пять раз подряд (в 2003 г. — с командой Bentley). В 2008 г. он с третьей попытки выиграл в 8-й раз, уже на дизельном Ауди R10.

В 2013 году, выступая в команде с МакНишем и Дювалем на Ауди R18, он победил в 9-й раз. Свою победу он посвятил трагически погибшему на том турнире соотечественнику Аллану Симонсену.

DTM 
В 2004 г. он дебютировал вместе с заводской командой Ауди в чемпионате ДТМ и занял 4-е место. За 7 лет, несмотря на 4 победы, выше третьего места по итогам сезонов он ни разу не поднялся.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика в ДТМ
 

Автогонщики Дании
Пилоты DTM из Дании
Победители 24 часов Ле-Мана
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Дании
Чемпионы мира по автогонкам на выносливость (спортпрототипы)
Награждённые медалью Сигрейва